

W Polsce 
 Lipniki – część miasta Legnica
 Lipniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Lipniki – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Lipniki – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka
 Lipniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Łaskarzew
 Lipniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka
 Lipniki – część wsi Dęby w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse 
 Lipniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Łyse
 Lipniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Lipniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo
 Lipniki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica
 Lipniki – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik
 Lipniki – część wsi Jarocin w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Lipniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Tykocin
 Lipniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie
 Lipniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Lipniki – gromada
 Lipniki – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Serafinie, w powiecie ostrołęckim, w województwie mazowieckim, w Polsce
 Lipniki – dawna wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Na  Białorusi 
 (biał. Ліпнікі, ros. Липники):
 Lipniki – wieś w rejonie drohiczyńskim obwodu brzeskiego, centrum administracyjne sielsowietu (Драгічынскі сельсавет)
 Lipniki – wieś w rejonie kobryńskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Horodec (Гарадзецкі сельсавет)
 Lipniki – wieś w rejonie pińskim obwodu brzeskiego, w sielsowiecie Bobryk (Бобрыкаўскі сельсавет)
 Lipniki – wieś w rejonie swietłahorskim obwodu homelskiego, w sielsowiecie Kozłówka (Казлоўскі сельсавет)
 Lipniki – wieś w rejonie borysowskim obwodu mińskiego, w sielsowiecie Łosznica (Лошніцкі сельсавет)
 Lipniki – wieś w rejonie kopylskim obwodu mińskiego, w sielsowiecie Słoboda-Kuczynka (Слабада-Кучынскі сельсавет, Слобода-Кучинский сельсовет)
 Lipniki – wieś w rejonie puchowickim obwodu mińskiego, w sielsowiecie Gorelec (Гарэлецкі сельсавет, Горелецкий сельсовет)
 Lipniki – wieś w rejonie puchowickim obwodu mińskiego, w sielsowiecie Puchowicze (Горелецкий сельсовет)
 Lipniki – wieś w rejonie słuckim obwodu mińskiego
 Lipniki – wieś w rejonie smolewickim obwodu mińskiego
 Lipniki – wieś w rejonie soligorskim obwodu mińskiego
 Lipniki – zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.
 Lipniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.
 Lipniki – część wsi Podberszty na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Lipniki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Berezyna
 Lipniki – przystanek kolejowy w miejscowości Lipniki, w rejonie drohiczyńskim, w obwodzie brzeskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Lipniki – wieś w rejonie kołomyjskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Lipniki – wieś w rejonie kamioneckim obwodu lwowskiego
 Lipniki – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Lipniki – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego
 Lipniki – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Lipniki – nieistniejąca wieś w woj. wołyńskim w okresie II RP, w pow. kostopolskim, w gminie Bereźne

Zobacz też 
 Budzyno-Lipniki
 Lipniki Nowe
 Lipniki Stare